Mahjong, o Mahjongg, può riferirsi a:

Giochi 
 Mah Jong – gioco da tavolo cinese per 4 giocatori
 Mah Jong – variante solitario del gioco da tavolo
 Mah Jong – variante giapponese del gioco

Musica 
 Mahjong – standard jazz
 Mahjongg – gruppo musicale statunitense

Videogiochi 
 Mahjong – videogioco del 1981 pubblicato dalla Taito
 Mahjong – videogioco del 1983
 Mahjongg – videogioco del 2002
 Mahjong – videogioco del 2007
 EA Mahjong – videogioco del 2006